

Botanique 
 Les  sont des fruits

Patronyme 

 Benoît Jules Mure, homéopathe et naturaliste anarcho-communiste français ;
 Geoffrey Reginald Gilchrist Mure, philosophe appartenant au courant de l'idéalisme britannique et professeur à l'université d'Oxford, spécialiste des écrits de Hegel

Toponyme 

 Mure village de Serbie.